Csehország
 Tučapy, település a Tábori járásban
 Tučapy, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Tučapy, település a Vyškovi járásban